Саумалко́ль () — бессточное солёное озеро в Коргалжынском районе Акмолинской области Казахстана. Расположено в Тенгиз-Кургальджинской впадине на высоте 316,2 м над уровнем моря. Площадь — 13,2 км², длина — 6,8 км, ширина — 2,3 км. Длина береговой линии — 20,7 км. Берега пологие, глинистые. Покрывается льдом в октябре—апреле.

Ссылки 
 
 

Бессточные озёра Казахстана
Солёные озёра Казахстана
Озёра Коргалжынского района